Christian Levrat (1970-), Zwitsers politicus
 Fabrice Levrat (1979-), Frans voetballer